Thracia är ett släkte av musslor som beskrevs av Leach in Blainville 1824. Thracia ingår i familjen Thraciidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor